Pacific Coast Highway ("autostrada della costa del Pacifico" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Pacific Coast Highway – album di Christopher Franke del 1991
 Pacific Coast Highway – traccia dell'album Sister dei Sonic Youth del 1993
 Pacific Coast Highway – singolo delle Hole del 2010, dall'album Nobody's Daughter

Trasporti 
 Pacific Coast Highway – un tratto della California State Route 1